Город Киев расположен в северной части Украины, сравнительно недалеко от её центра. Географические координаты города такие: .

В целом климат Киева умеренно континентальный с мягкой зимой и тёплым летом, но в меру изменения климата приобретает черты морского. Температура воздуха зависит прежде всего от поступления солнечной радиации, которая, в свою очередь, определяется углом падения солнечных лучей. В день летнего солнцестояния (22 июня) угол достигает 63°. Продолжительность этого дня — 16,5 часов. В день зимнего солнцестояния (22 декабря) Солнце поднимается над горизонтом на 16°. Продолжительность этого дня — 8 часов.

Суммарная продолжительность солнечного сияния за год составляет 2720 часов, или 82% возможной. На протяжении года наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается в июне и июле (по 279 ч), наименьшая (139 ч) — в декабре.

Среднегодовая температура воздуха в Киеве составляет +9 °C, наиболее высокая среднемесячная температура — в июле: +21,3 °C, наиболее низкая — в январе: −3,2 °C (согласно климатической норме 1991—2020 годов). В последние годы среднегодовая температура воздуха в Киеве обычно составляет +9,5…+10,5 °C и более.

Зона морозостойкости в Киеве — 6b.

Обобщённая характеристика климата 

Киев расположен на семи холмах и имеет перепад высот между верхней и нижней точками около 100 метров. Поэтому холодный воздух зимой движется из верхних точек вниз, обычно в долины рек, и понижает там температуру. Помимо этого, зимой на несколько градусов теплее в центре города, чем на окраинах — из-за плотной застройки, рельефа местности «спальных» микрорайонов, расположенных на равнинах и выдуваемости ветрами тепла между высотными домами, а в южной части города обычно теплее, чем на севере (поскольку Солнце светит почти всегда с юга).

Температура воздуха 

В целом температура воздуха в Киеве на несколько десятых градуса более высокая, чем в городах, которые расположены рядом. Бо́льшим является отличие зимой, меньшим — летом.

Наиболее холодным за период наблюдений был 1942 год, среднегодовая температура которого составила +5,1 °C. Наиболее тёплым оказался 2020 год: +10,9 °C.
Наиболее низкая среднемесячная температура воздуха в январе: −14,9 °C, зафиксирована в 1942 году, наиболее высокая: +2,1 °C — в 2007 году.
Наиболее низкая среднемесячная температура в июле: +16,9 °C наблюдалась в 1902, 1935 и 1979 годах, наиболее высокая: +25,6 °C — в 1936 году.

Наиболее холодно в Киеве, как правило, 26 января-6 февраля. Наиболее высокая температура воздуха характерна для периода 25 июля-3 августа.

Абсолютный минимум температуры воздуха: −32,2 °C, зафиксирован дважды — 7 и 9 февраля 1929 года, абсолютный максимум: +39,4 °C — 30 июля 1936 года.

В последние 100—120 лет температура воздуха в Киеве, равно как и в целом на Земле, имеет тенденцию к повышению. На протяжении этого периода среднегодовая температура воздуха в Киеве повысилась приблизительно на 1,5 °C. Наибольшее повышение температуры воздуха наблюдается в декабре — марте.

Погодные явления

Осадки 
Среднегодовая сумма осадков в Киеве — около 619 мм. Влажность воздуха в Киеве зачастую высокая. В среднем за год составляет около 75 %, летом — около 65 %, а зимой — 80-90 %. В отдельные периоды воздух бывает очень сухим. 27 марта 2020 года влажность понизилась до 12 %. Среднемесячный дефицит влажности воздуха в октябре — марте меньше — 1,5 мбар, а в июне — августе — 8,5-9,2 мбар. В августе 1948 года абсолютная влажность достигла 24,5 мбар. Это вызвало сильную духоту в городе. Зимой, несмотря на высокую относительную влажность воздуха, абсолютная влажность очень маленькая, благодаря низким температурам воздуха. В январе 1950 года абсолютная влажность понизилась до 0,3 мбар.

В среднем за год абсолютная влажность воздуха в Киеве составляет около 8,7 мбар, летом — 8-18 мбар, зимой — 2-6 мбар. Бо́льшая часть атмосферных осадков выпадает с апреля по октябрь — 400 мм, максимум их приходится на июль — 85 мм, а минимум — на март, когда месячная норма осадков составляет 35 мм. В период с ноября по март соответственно выпадает чуть больше 200 мм осадков. В течение года среднее количество дней с осадками — около 160. В 1912 году таких дней было 204, а в 1881 году — 117.

Грозы 

* — Включая зарницы 3 и 8 августа.

Сезоны

Зима 

Климатическая длительность зимы в Киеве от 90 до 120 дней, но в последние годы она уменьшилась до 50 — 90 дней. Зима длительная, но относительно тёплая.
По многолетним наблюдениям устойчивое среднесуточное снижение температуры ниже 0°С начинается после 20-х чисел ноября, а повышение — после 20-х чисел марта. Однако, учитывая тенденцию изменения климата, типичность такой климатической зимы становится реже. Так, аномальная зима 2006—2007 года по определению началась 24 января и закончилась ровно 1 марта, то есть составила 35 дней.
Стойкий снежный покров устанавливается в декабре. Снег лежит в среднем 90—95 дней, но учитывая частые оттепели, когда снежный покров полностью сходит, такие дни постепенно сокращаются. Оттепели вызывают и такие опасные явления, как гололёд вследствие переохлаждённого дождя и ледяного дождя. Эти явления достаточно редки и чаще происходит гололедица. Значительное понижение температуры зимой объясняется, в первую очередь приходом холодного воздуха с севера и востока. Это неоднократно вызывало довольно суровые зимы, когда столбик термометра опускается ниже −30 °С.

Зима 2005-06

Зима 2006-07

Зима 2011-12 

После относительно холодной осени, показатели среднемесячной температуры декабря составили +2,2 °С, что на 4,5 °С выше нормы. К тому же, 27 декабря был перекрыт максимум температуры по этому дню. Только к 14 января 2012 года установился снежный покров, а дальнейшие умеренные снегопады прибавили его высоту до 41 см, что достаточно немало для Киева.
Единственным, по настоящему снежным днём до этого было 8 декабря 2011 года. Температурные показатели января имели тенденцию к снижению, но пик холодного антициклона пришёлся на начало февраля. Впервые с начала столетия был перекрыт минимум температуры, а не максимум — как обычно. Это случилось ночью 2 февраля, когда температура опустилась до −25,5 °С, перекрыв значение −25,3 °С для этого дня в 1929 году. Согласно другому источнику климатического архива, температура в 6 часов утра приближалась к −28 °С. Следующая ночь 3 февраля 2012 года также стала рекордно холодной, к утру столбик термометра опустился до отметки −26,8 °С, что на 0,6 °С ниже предыдущего рекорда 1956 года.

Зима 2012-13 

На начало декабря пришлись сильные осадки, которых по количеству уже к середине месяца хватило, чтобы перекрыть предыдущий месячный рекорд 1981 года, когда сумма осадков за месяц составила 110 мм.

Зима 2019-20 
Декабрь выдался очень тёплым зимним месяцем. В начале декабря температура поднималась до +6 °C, также падала до −5 °C. Выпадал символический снег, который таял на следующий день.
После 13 декабря началось существенное потепление. Были побиты три температурных рекорда. 18 декабря был зафиксирован абсолютный
рекорд декабря за всю историю наблюдений, воздух прогрелся до нетипичных +15,2 °C.
19-21 декабря пришло небольшое похолодание, после чего обильные осадки и рекордное тепло вернулись. 23 декабря зафиксирована самая большая суточная аномалия в этом году — сутки на 10,9 градусов превысили норму.
В ночь на 30 декабря пришло короткое похолодание и выпал снег, который продержался около суток. 31 декабря он растаял.

В целом, декабрь вышел примерно на 4,5 градуса теплее нормы, при этом достаточно сухим, без существенных осадков.

Волна тепла в декабре 2019

Весна 

Весна в Киеве — самое короткое время года. Наступает она, в среднем, в середине марта, когда среднесуточная температура начинает регулярно превышать 0 °C и уже с конца марта в городе наблюдается разгар весны, когда среднесуточные значения превышают +5 °C. Поздняя весна с температурой выше +10 °C наступает в середине апреля. Весной периодически случаются заморозки, которые заканчиваются к началу мая, самый поздний заморозок отмечался 22 мая 1917 года, тогда ночью температура опустилась до −1,7 °C.

Весна 2013 
За сутки, примерно с 11 утра 22 марта до 8 часов утра 23 марта в Киеве выпало 50 см снега. Высота снежного покрова составила в среднем полметра (из-за метели с силой ветра до 19 м/с в отдельных местах до 1,5 м), с учётом устоявшегося снежного покрова в 20 см, суточный прирост составил 30 см, чуть меньше, чем во время предыдущего сильнейшего снегопада 29 декабря 2009 года, когда за сутки высота снежного покрова составила 31 см. После начала метели в Киеве наступил транспортный коллапс. Вечером 22 марта люди иногда добирались домой 8-12 часов. Движение наземного транспорта было фактически остановлено.
В Киеве было объявлен режим ЧС, задействовано 5 БТР-ов Президентского полка и свыше 250 единиц техники. Всего же, во время прохождения циклона над Киевом выпало 60 мм осадков. Так же, 47 мм осадков, выпавших 23 марта побили суточный максимум осадков для марта, принадлежавший 1937 году — тогда их выпало 43 мм и в виде дождя. В то же время, учитывая, что метеосутки отсчитываются с 20:00 часов одного дня до 20:00 часов другого дня, в данном контексте снегопад в ноябре 1966 остаётся сильнее, когда выпало 49 мм за метеосутки, однако такое рассмотрение не объективно.

Утром 26 марта, по данным аэропорта Жуляны, температура воздуха была −13 °C, что на 1,6 °C ниже предыдущего рекорда 1886 года. Однако, по данным с метеостанции температура была −7,1 °C. В целом же, март 2013 года стал самым влажным за историю наблюдений — 112 мм осадков, перекрыв рекорд 1966 года — 100 мм.

Весна 2014 

Май 2014 выдался самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений. За месяц выпало 172 мм осадков, таким образом перекрыв предыдущий рекорд 1913 года — 144 мм.

Весна 2018 
Первые дни весны 2018 года начались холодными и снежными. Так, 1—3 марта на город обрушились сильные снегопады. 1 марта выпало до 20 см снега, а максимальная температура в этот день была лишь −10 °C, что является самым низким суточным максимумом в текущем веке для данного месяца. 3 марта снегопад подкинул ещё 10−17 см снега, в результате чего, высота снежного покрова возросла до 50 см. Затем 17—18 марта прошёл очередной снегопад, принёсший 10—15 см снега. В итоге, март 2018 года стал самым холодным в XXI веке и одним из самых влажных — выпало 82 мм осадков при норме в 37. После очень холодного марта 2018 последовал рекордно тёплый в истории метеонаблюдений апрель, повторив значение 1876 года. Апрель 2018 года был аномально сухим — выпало лишь 8 мм осадков при норме в 46, было побито 2 температурных рекорда — 11 и 15 апреля соответственно. Из-за тёплой погоды и дефицита осадков, возникло интенсивное таяние снега в начале месяца и засуха в конце. Май 2018 года также выдался очень тёплым, хотя и не стал рекордным. Особенно было тепло в первую пятидневку, со 2 по 5 мая максимальная температура преодолевала +30 °C, было побито 4 температурных рекорда, а положительные аномалии достигали 9—10 °C. Май 2018 года также оказался достаточно сухим — выпало 39 мм при норме 57. В целом, весна 2018 года оказалось достаточно тёплой со средней температурой в 10 °C, что на 1,1 °C выше нормы, было побито 6 температурных рекордов и выпало 129 мм осадков за сезон, 82 из них — в марте.

Лето 

Климатическое лето приходит в город в середине-начале мая, когда среднедневная температура воздуха становится выше +15 °C, а кончается в середине-конце сентября и длится, как правило, на месяц, в жаркие года 2 месяца дольше календарного. В последнее время из-за изменения климата, всё больше теплых летних дней приходится и на конец апреля, так в 2012 году воздух в последние дни этого месяца прогрелся до рекордных +30 °C и выше. Среднемесячные температуры всех летних месяцев превышают +18 °C, а максимальные дневные температуры могут достигать +39…+40 °C градусов в тени. Лето зачастую влажное, с большим количеством осадков. Именно на летние месяцы приходятся годовые месячные рекорды выпадающих осадков, а также максимумы по норме. Самый влажный месяц — июнь с нормой осадков 82 мм. При этом, в июне 1932 года сумма выпавших осадков составила 239 мм, что стало рекордным за всю историю наблюдений.

Лето 2010 
Лето 2010 года началось с погодных сюрпризов. Так, 3 июня по городу пронёсся сильный ураган. Больше всего от него пострадал Соломенский район, где шквалистый ветер вырывал с корнем деревья, гнул рекламные щиты и крушил автомобили. Июнь стал для Киева одним из самых тёплых (аномалия составила +3,7 °C), но перекрыть рекордно тёплый 1999 год, когда аномалия составила +4,6 °C не удалось. Июньский пик жары пришёлся на 10 и 12 июня, когда было установлено два новых температурных рекорда июня — +33,7 и +34,0 °C соответственно.

В июле жара в Киеве также достигала рекордных значений, но всего один раз — 18 июля температура составила +35,2 °C. Предыдущий рекорд был перекрыт в 2007 году. Довольно редко абсолютные максимумы перекрываются столь часто для конкретного дня месяца. Месячная аномалия достигла пяти градусов. При сухом характере июня, июль по осадкам оказался существенно влажнее нормы, создав невыносимую духоту в городе. К тому же ливни 1, 2, 12, 28 июля вызвали ряд локальных потопов в Киеве. Так, в результате аномального ливня 1 июля, который затронул лишь юго-восточную часть города, были затоплены подземные переходы ведущие к станции метро Позняки. Из-за этого пришлось закрыть на вход и выход одну сторону станции, во избежание затопления платформы . Ещё более серьёзные последствия вызвал ливень, прошедший 2 июля в северо-западных и центральных районах, поэтому официальная киевская метеостанция на Печерске его не зафиксировала. В районе метеостанции выпало всего 5 мм осадков, в то время как на Подоле, Оболони, Лукъяновке количество выпавших осадков было в несколько раз больше.

С начала августа жара существенно усилилась. За первых 15 дней месяца были побиты 10 температурных рекордов, при этом несколько раз были «перебиты» недавние температурные рекорды 2007—2008 годов. 8 августа Киевская метеостанция зафиксировала температуру +39,2 °C, близкую к абсолютному максимуму температур в Киеве. В целом, август выдался самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, среднемесячная температура составила +24,6 °C, отклонение от нормы: 5,7 °C.

Всего за лето в Киеве было 45 дней с температурой воздуха выше +30 °C.

Лето 2012 
Относительно прохладные первые дни лета сменились резким потеплением, что привело к формированию шквалистого фронта 4 июня, от которого наиболее пострадала северо-западная часть города. Здесь в течение нескольких минут бушевал шквалистый ветер, который повалил многие деревья и оборвал линии электропередачи. Также непогода сопровождалась градом и небывалым ливнем, который можно сравнить с тайфуном. Спустя 2 дня, 6 июня непогода повторилась в виде сильной грозы и обильных осадков, вызвав многочисленные подтопления в разных частях города, в результате пострадала станция метро Вырлица, которую пришлось закрыть на некоторое время. Больше всего пострадали юго-западная и центральная части города. Количество выпавших осадков в юго-западных районах, в частности на Борщаговке, в несколько раз превышает официальные 11 мм, и может составлять от 25 до 30 мм. Утром 10 июня стихия обрушилась вновь: на некоторое время был закрыт аэропорт Борисполь.

Лето 2015 
Средняя температура в это лето составила +21,6° С, что на 2,9° С превышает климатическую норму. Лето-2015 заняло 2-е место среди самых тёплых после лета 2010 года за весь период наблюдений в Киеве с 1881 года. К тому же, лето-2015 оказалось самым засушливым за всю историю наблюдений: выпало всего 30 % осадков от летней нормы — 68 мм, в августе выпало всего 1,5 мм осадков, что перекрыло засушливый август 1951 года, когда выпало 5 мм осадков.

Лето 2019 
Первый месяц лета — июнь выдался самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений, фактическая среднемесячная температура воздуха составила +23,6 °C, что на градус больше предыдущего рекорда 1999 года, тогда среднемесячная температура составила + 22,6 °С

В июне было побито 7 суточных рекордов. 15 и 22 июня по суточному максимуму, и 5 самых тёплых ночных минимумов. 22го июня температура поднялась до +34,0°С, перебив предыдущий рекорд этого дня +33,4°С А в ночь на 23 июня температура не опустилась ниже +22,3°С

Отличие этого июня от предыдущих заключается в затяжной жаре. В месяце было 14 дней с температурой выше +30°С, 25 дней столбик термометра пересекал +28°С.

Волна жары в Киеве в июне 2019 года

27 июня в результате прохождения холодного фронта, сформировались шквалы 20-25 м/с, а также выпало много осадков. Следующие 2 дня были ниже нормы, а 1 июля температура вновь поднялась до +33°.

Со 2 июля пришло долгосрочное похолодание.

Осень 
Начало осени приходится на период, когда среднесуточная температура опускается ниже +10 °C. Обычно это конец сентября — первая неделя октября. Осень — контрастный сезон года, так первая половина осени обычно сухая и по летнему теплая, особенно сентябрь (так называемое бабье лето). Но случается, что сентябрь выдаётся достаточно влажным и прохладным с осенними показателями температур. Так, в 2008 году сентябрь выдался рекордно дождливым — 152 мм осадков при норме 58 мм на тот момент. В 2013 году этот рекорд был с лихвой перекрыт новым — 213 мм, что составило 374 % от нормы. Осадков выпало «на 4,5 месяца вперёд».
Период устойчивой антициклональной погоды часто наблюдается и в октябре, и даже в ноябре с температурами выше +20 °C, именно их по ошибке называют бабьим летом, так в середине ноября 2010 года воздух прогрелся до рекордных +21,7 °C, а среднесуточная температура составила +15,5 °C, что является по настоящему летними показателями. Пасмурная дождливая погода наступает в конце октября, нередко в этот период выпадает и первый снег, зачастую мокрый. В ноябре (а очень редко — и в октябре) возможно установление временного снежного покрова. В ноябре, помимо временного снежного покрова, возможно установление в отдельные годы к концу месяца и постоянного снежного покрова. Таким образом, полноценная осень длится ориентировочно до 19-25 ноября.

Осень 2010 
Первые два месяца осени были вполне обычными, температура в сентябре была на 1 градус выше нормы, октябрь выдался холодным, на 1,7 градуса ниже нормы. Самая низкая температура воздуха (-1,5 °C) была 6 октября. Фактическая температура ноября по данным наблюдений составила +8,0 °C, что на 6,1 °C выше нормы. Этим самым был перекрыт предыдущий рекорд, зафиксированный в 1996 году и составивший +6,7 °C. 14 ноября температурный столбик поднялся до отметки +21,7 °C, это второй случай для ноября по-настоящему летних значений температуры. В то же время, зимняя погода установилась в столице, как и положено по календарю — в последние дни осени. Утром 29 ноября прошёл первый, весьма сильный снег.

Рекорды максимальной температуры в ноябре 2010 года

Осень 2018 
Сентябрь был вполне обычным. Первая половина была более похожа на лето. Вторая декада тоже теплая, в 20-х числах похолодало, в области температура опускалась до 3…4 тепла.
Однако вскоре наступило бабье лето, которое сменилось одним холодным днём (9 октября), когда температура в дневное время суток не поднялась выше +9.
С середины до конца октября температура воздуха начала бить рекорды. В Киеве было зафиксировано +24, что стало рекордом за много лет. А 30 октября был побит рекорд за всю историю наблюдений — ночью температура не опустилась ниже +12. Первая половина ноября выдалась теплой, а потом похолодало. 14 ноября пошел первый снег, который оттаял в третьей декаде. В целом в ноябре были зафиксированы очень низкие температуры. С 29 на 30 число в столице было −11, в области до −16. Месяц оказался самым холодным в 21 веке, среднемесячная температура составила −0,3.

Осень 2019 
Сентябрь начался с летней жаркой погоды. В начале сентября температура достигла +31.4, а превышение среднесуточных температур от климатической нормы составляло 5-7 градусов. Днём было +27…+31, а ночью +11…+17.
Всё сменилось 14 сентября, когда пришло существенное похолодание. Днём температура уже не превысила +21, а ночью опустилась ниже +10 впервые за 4 месяца.
15-17 сентября всё ещё продолжалось климатическое лето, днём было +18…+23, а ночью +9…+14. Но 18 сентября пришла вторая волна похолодания. Оно было намного существеннее. 18-21 сентября пошли небольшие дожди, а дневная температура не превысила +12…+15. Ночью опускалась до +3…+10. В конце сентября — начале октября пришло потепление, дневная температура достигала +23. В целом сентябрь был не существенно теплее нормы.
4-10 октября похолодало. С 10-13 октября началось «бабье лето» с температурами выше +20 на протяжении недели. После 24 октября наступило похолодание, частыми стали туманы. После 29 октября началось более существенное похолодание (31.10 днём +4). В целом, октябрь был теплее нормы, средняя температура на 2,7° превысила многолетнее значение.
4-6 ноября была вторая волна «бабьего лета» с температурами +17…+19. 6 ноября ещё можно было встретить активных пчёл. Со следующего дня немного похолодало (+10…+13). После 18 ноября пришло заметное похолодание, с 21-го — минусовая температура: ночью опускалась до −6…-9, днём — −1…-4. При этом, снега не было. 29-30 ноября потеплело до +5. В целом, ноябрь был теплее нормы, средняя температура на 2,7° превысила многолетнее значение.

Климатограмма

Среднемесячные температуры

Температурные рекорды по месяцам

Температурные рекорды по месяцам для XXI века

Самый холодный месячный максимум и самый тёплый месячный минимум температуры

Самый холодный месячный максимум и самый тёплый месячный минимум температуры для XXI века

Самый холодный суточный максимум и самый тёплый суточный минимум температуры

Самый холодный суточный максимум и самый тёплый суточный минимум температуры для XXI века

Температура воздуха в Киеве по годам

Изменение климата 
Учитывая фактические наблюдения за погодой в Киеве, а также общемировую тенденцию к повышению среднегодовой температуры на планете, можно констатировать изменение климата в пределах города. Ни один год нового тысячелетия не обошёлся без перекрытий максимумов температур, в то же время, ни один минимум не перекрывался с 1997 года, кроме 2, 3 февраля 2012 года, 29 марта 2013 года, а также 25 и 26 октября 2014 года.
 

Среднегодовая температура в Киеве выросла на 1 °C. Также можно отметить неравномерное повышение температуры по сезонам. Наибольшее среднемесячное повышение температуры фиксируется зимой и достигает 2 °C, а в 2007 году 3 °C, менее ощутим процесс потепления весной и осенью. Лето, по мнению учёных, не претерпело сильных изменений, связанных с температурой воздуха, несмотря на то, что большое количество температурных максимумов XXI столетия приходится именно на этот сезон.

Максимальная температура по дням во время волны жары 2010 года в Киеве,  и выше

Метеостанции Киева 
На территории города и в его окрестностях работают следующие метеостанции:
 Киевская обсерватория, ведущая наблюдения более 150 лет.
 Багриновая гора.
 Пуща-Водица.
 Батыева гора.
 Киевский Политехнический институт.
 Ботанический сад.
 Феофания.
 Опорная городская климатическая и информационная метеостанция на юге Киева. Географические координаты: 50,24 с. ш., 30,34 в. д. Высота над уровнем моря: 166 м.

Кроме того, используется информация метеорологических станций, расположенных на территории аэропортов Жуляны и Гостомель.

Примечания

Источники 
 Архив погоды по городам СНГ (19 и XX века)

Ссылки 
 Архив погоды по городам СНГ (19 и XX века) 
 Погода и климат 
 Архив метеоданных — Киев на сервере Погода России 
 Подробный архив метеоданных 
 Прогноз погоды 
 Потоп в Киеве 1931 года
 Ливень в Киеве 02 07 2010
 Термограф.ру Годовые экстремумы 
 Шквалистый ветер 09 02 11
 Архив погоды с 1936 года 
 https://www.gismeteo.ru/diary/4944 
 Климат Киева 

Киев
География Киева